

Codici 
 C7 – codice vettore IATA di Rico Linhas Aereas
 C-7 – designazione degli aerei USA per DeHavilland Canada C-7 Caribou

Musica 
 C7 – indicazione secondo la notazione tradizionale anglosassone dell'accordo musicale a 4 note di "Do settima di dominante".

Medicina 
 C7 – vertebra prominente, settima vertebra cervicale
 C7 – settimo nervo spinale cervicale

Altro 
 C7 – comprensorio della Val di Sole della provincia autonoma di Trento (Italia)
 C7 – formato per la carta
 C7 – standard IEC di connettore
 C7 – Contrada Sette – Storia e Leggenda C7
 C7 – Microprocessore prodotto da VIA
 C7 – Razzo aria-aria italiano realizzato dalla Sispre
 Colt Canada C7 – fucile d'assalto canadese
 C7 – tomba dell'antico Egitto